Der Nogometna šola Mura, auch bekannt als NŠ Mura oder Mura Murska Sobota, ist ein slowenischer Fußballverein aus der Stadt Murska Sobota. Mura spielt in der ersten slowenischen Fußballliga. Der Traditionsverein gilt neben NK Maribor und Olimpija Ljubljana als Verein mit der größten Anhängerschaft in Slowenien.

Geschichte 
Gegründet wurde der Verein erstmals 1924 als SK Mura. Der Verein wurde 1991 in die neugegründete erste slowenische Liga eingestuft.

Die größten Erfolge des Vereins auf nationaler Ebene sind der Gewinn der slowenischen Fußballmeisterschaft 2021 sowie die beiden slowenischen Pokalsiege 1995 und 2020. 1994 wurde Mura Vizepokalsieger. Beste Platzierungen in der slowenischen Meisterschaft waren 1993/94 und 1997/98 der zweite Rang. So blieb Mura bis 2005 durchgehend in der höchsten Spielklasse, bis man 2005 nach einem Zwangsabstieg Insolvenz anmelden musste.

Der 2005 gegründete Nachfolgeverein ND Mura 05 schaffte erst 2011 wieder die Rückkehr in die erste Liga. In der Saison 2011/12 qualifizierte sich Mura als Dritter der slowenischen Meisterschaft für die UEFA Europa League 2012/13, wo der Verein in der 1. Qualifikationsrunde auf den FK Baku traf. Im Hinspiel konnte auswärts in Baku ein torloses Unentschieden erkämpft werden. Im Rückspiel machte Mura mit einem 2:0-Sieg den Einzug in die nächste Runde klar. Nachdem in der 2. und 3. Runde auch ZSKA Sofia und Arsenal Kiew ausgeschaltet wurden, unterlag Mura erst in den Playoffs dem großen Favoriten Lazio Rom. 2012/13 konnte sich der Verein mit dem neunten Platz in die Relegation retten, da Mura aber keine Lizenz für die kommende Spielzeit erhielt, musste man ohne die Relegationsspiele absteigen und kurz darauf abermals Insolvenz anmelden.

Dem nachfolgend gegründeten NŠ Mura gelang 2016/17 der Aufstieg in die 2. Liga und 2017/18 der Durchmarsch zurück in die Erstklassigkeit. In der Saison 2020/21 wurde Mura dann erstmals slowenischer Meister und qualifizierte sich in der darauffolgenden Spielzeit zum ersten Mal für eine europäische Gruppenphase, und zwar in die neugeschaffene UEFA Europa Conference League.

Erfolge
Slowenischer Fußballmeister: 2021

Slowenischer Vizemeister: 1994, 1998

Slowenischer Pokalsieger: 1995, 2020

Slowenischer Pokalfinalist: 1994

Gruppenphase der UEFA Europa Conference League: 2021/22

Namensänderungen/Neugründungen 
 1924 – SK Mura
 1936 – NK Mura
 2005 – SD NK Mura 05 (Neugründung)
 2005 – ND Mura 05
 2012 – NŠ Mura (Neugründung)

Platzierungen 

(*) In den Saisons 1993/94 und 1994/95 galt noch die alte Zwei-Punkte-Regel (in Klammern: Punkte umgerechnet nach Drei-Punkte-Regel).

Europapokalbilanz

Stadion 
Seine Heimspiele trägt Mura im 5000 Zuschauer fassenden Fazanerija-Stadion aus.

Spieler 
  Marko Kmetec (1995–1997, 2009)
  Milidrag Marič (2006–2009)
 Denis Kramar
 Filip Škvorc
 Žiga Laci
 Rajko Rep

Trainer 
  Bojan Prašnikar (1991–1992, 2004–2005)
  Zlatko Kranjčar (2000)
  Miroslav Blažević (2003)

Weblinks 
 Offizielle Website

Slowenischer Fußballverein
Ehemaliger Fußballverein
ND Mura 05
ND Mura 05
ND Mura 05